Вячеслав Александрович Белов () — российский хоккеист, защитник. Воспитанник пермского хоккея. Обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона 2014/2015. В настоящее время является игроком клуба «Чиксереда» из Румынии. Мастер спорта России.

Карьера 
Вячеслав Александрович Белов родился 17 апреля 1983 года в городе Перми Пермской области, ныне город — административный центр Пермского края.

Вячеслав Белов начал свою карьеру в 2001 году в составе курганского клуба Высшей лиги «Мостовик», выступая до этого за фарм-клуб омского «Авангарда». В сезоне 2002/03 Вячеслав дебютировал в Суперлиге в основном составе омичей, однако уже после трёх матчей он перешёл в новосибирскую «Сибирь». Перед началом следующего сезона Белов вернулся в состав «ястребов» и, проведя в основном составе 6 матчей, завоевал вместе с клубом золотые награды чемпионата России.

После сезона 2004/05, довольно успешно проведённом в челябинском «Мечеле», Вячеслав снова вернулся в Омск, однако после пяти матчей он подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым». В составе уфимцев Белов за два сезона провёл 61 матч, набрав 8 (2+6) очков, после чего он перешёл в московский «Спартак».

В составе «красно-белых» Вячеслав провёл отличный сезон, набрав 26 (8+18) очков в 61 матче, после чего на него вышло руководство московского «Динамо», с которым 22 мая 2008 года он и подписал контракт. Взамен «спартаковцы» получили Андрея Заболотнева. Тем не менее, уже на следующий день Белов был вновь обменян в «Авангард» на Дениса Денисова. За два года в Омске Вячеслав провёл на площадке 99 матчей, в которых он набрал 22 (6+16) очка, после чего летом 2010 года он покинул клуб и заключил однолетнее соглашение с «Сибирью».

В сезоне 2010/11 Белов набрал 21 (5+16) очко в 52 матчах, после чего руководство новосибирского клуба приняло решение продлить контракт с игроком ещё на один сезон. В следующем году Вячеслав вновь был одним из лидеров клуба, в 39 играх отметившись 17 (6+11) результативными баллами, однако 13 января 2012 года было объявлено о заключении им соглашения с мытищинским «Атлантом». Тем не менее, в подмосковном клубе заиграть у Белова не получилось — в 15 проведённых матчах он сумел набрать лишь 1 (0+1) очко, поэтому по окончании сезона он покинул «Атлант», сразу после чего подписал однолетний контракт с челябинским «Трактором».

В 2013 году подписал двухлетний контракт с Клубом «Сибирь» (Новосибирск).

В ноябре 2015 года тольяттинская «Лада» обменяла его в московский «Спартак» за денежную компенсацию.

С 2017 года является игроком клуба «Чиксереда» из Румынии.

Награды и звания 
 Мастер спорта России.
  Чемпион России 2004.
  Серебряный призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2012/2013 в составе челябинского «Трактора».
  Бронзовый призёр чемпионата КХЛ в сезоне 2014/2015 в составе новосибирской «Сибири»

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: По итогам сезона 2015/16

Семья 
Женат, супруга Оксана, родом из Омска, сын Всеволод, дочь Ева.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте hockeydb.com
 Профиль на сайте eliteprospects.com

Хоккеисты России
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Зауралье»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Омские ястребы»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Спартак» Москва
Игроки ХК «Атлант»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск
Игроки ХК «Чиксереда»